Дискриминация потребителей наркотиков — ограничение прав лиц, замеченных в употреблении наркотиков или страдающих зависимостью от наркотиков. В процессе стигматизации наркозависимые наделяются стереотипными чертами, что создаёт в отношении их атмосферу страха и не объективизированной угрозы. В некоторых своих проявлениях дискриминация наркозависимых сопряжена с нарушением прав человека.

Экономическая теория наркотиков исходит из того, что производитель наркотиков реализует свою рыночную власть путём сегментной ценовой дискриминации, разделяя устойчиво наркозависимых и рекреационных потребителей наркотиков.

Стигмы 
«Наркотик» — широко распространившееся изначально сленговое слово, означающее вещество из списка наркотических средств; по сути, это юридический, а не медицинский термин, так как не существует признаков, по которым все запрещённые психоактивные вещества принципиально отличались бы от разрешённых.

Слово «наркоман» больше характеризует отношение говорящего, чем того, кого им описывают (один аспект выдвигается как занимающий центральное место среди всех характеристик человека), так как в глазах обывателей и некоторых врачей наркоманом становится не только больной наркоманией, но любой, кто употребил наркотик:

Наконец, «употребление наркотика» почти всегда трактуется как злоупотребление уже из-за самого факта того, что наркотик запрещён, в то время как:

Социальная стигматизация потребителей наркотиков влияет также на наркологов и врачей, использующих для лечения ограниченные в обороте лекарства.

В околонаркотической риторике встречаются следующие слова и словосочетания:

 «наркокайф» — эйфория от потребления наркотика,
 «наркошприц» — шприц с наркотиком либо его остатками,
 «наркопост» — специализированный профилактический орган,
 «наркоклан» — группировка наркозависимых наркоторговцев и примкнувших к ним,
 «война с наркотиками» — комплекс заградительных, запретительных и карательных мер, направленных против наркотиков, наркозависимых и наркоторговцев,
 «наркофронт» — место «войны с наркотиками»,
 «наркотрафик», 
 «внешняя наркоагрессия» — систематический ввоз и распространение наркотиков иностранной группой лиц,
 «наркотерроризм» — терроризм, существующий на деньги от продажи наркотиков,
которые закрепляют отдаление наркоманов от здоровых членов общества.

Причины 
Наркотики (особенно опиоиды и стимуляторы) воздействуют напрямую на мозг, зачастую изменяют мотивационные механизмы таким образом, что человек выпадает из своей роли в социуме и может деградировать.

Опыт нелегальной деятельности, связанный с приобретением наркотиков на чёрном рынке, а также синдром отмены вместе с высокой стоимостью наркотиков могут приводить к криминализации способов добывания денег наркозависимым.

Важную роль в процессе дискриминации играет отсутствие объективной информации о наркомании и потребителях наркотиков, вызываемое законодательными барьерами для научных исследований, вытеснение подобной информации пропагандой разного рода, мало имеющей отношения к объективной ситуации.

Среди потребителей инъекционных наркотиков выше, чем среди остальных потребителей наркотиков, заболеваемость ВИЧ-инфекцией, однако карательные и дискриминирующие меры по отношению к потребителям наркотиков не способны устранить ни распространение наркомании, ни ВИЧ.

Проявления 
Дискриминация проявляется в недифференцированном подходе ко всем потребителям наркотиков, без учёта того, какие наркотики они применяют. При том, что в дискриминации алкоголиков, никотинозависимых и токсикоманов есть схожие с дискриминацией наркоманов черты, отсутствуют законодательные запреты на табак, алкогольные напитки и растворители.

Употребление наркотиков в рамках виктимологии определяется как преступление без жертвы — в случае, если наркозависимый отрицает, что ему нанесён вред, и выполняет свои социальные обязанности по отношению к близким, нет лица, которое могло бы заявить о причинённом ему вреде. Таким образом, запрет наркотиков приводит к дискриминации тех лиц, которые способны контролировать употребление психоактивных веществ. Запрещая добровольную эвтаназию, употребление наркотиков и аборты, государство нарушает право собственности человека на своё тело, отрицает суверенитет личности.

Одной из форм дискриминации потребителей наркотиков является, в частности, повсеместная практика постановки на наркологический учёт без добровольного информированного согласия и использование наркоучёта в далёких от медицины целях, что влечёт за собой ущемление гражданских и социальных прав широкого круга лиц. Например, при приёме на работу наркоманы часто дискриминируются по болезни.

В некоторых странах мира практикуется недобровольное лечение наркоманов, в том числе в Китае, Индии, Вьетнаме, Малайзии и части иных азиатских стран. Недобровольное лечение наркомании подвергается критике со стороны мирового медицинского сообщества: критики исходят из понятия нарушений прав человека, а также из представлений о том, что «амбициозные цели избавить общество от наркотиков и вылечить всех наркоманов являются нереалистичными». В ряде стран Азии и Африки также принято считать, что наркоманы являются преступниками и заслуживают наказания, поэтому наркоманов выявляет полиция при облавах и добровольно за медицинской помощью они не обращаются.

В условиях коррупции при задержании потребитель наркотиков или человек, относительно которого у сотрудников внутренних дел есть достаточные основания полагать, что он потребляет наркотики, рискует своей свободой больше, чем «наркобарон».

История дискриминации в СССР и России

СССР 
Наркозависимые лица в СССР обязаны были, пройдя курс дезинтоксикации, наблюдаться у нарколога в течение пяти лет. В течение этих пяти лет пациент находился на учёте в наркологическом диспансере, и лишь при условии полного воздержания пациента через пять лет снимали с учёта, в случае же хотя бы однократного срыва пятилетний срок начинался заново. Лица, состоявшие на учёте в наркологическом диспансере, были ограничены в правах — в частности, лишались права управлять транспортными средствами и права занимать некоторые должности. Правоохранительным органам регулярно сообщалась информация о лицах, состоящих на наркологическом учёте.

Если наркоман отказывался от лечения или нарушал режим после его прохождения, его могли направить на срок от шести месяцев до двух лет в лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП) — учреждение, предназначенное для лиц, которые по решению суда направлялись на принудительное лечение от наркомании и алкоголизма. Фактически лица с наркозависимостью, отказывавшиеся от лечения или продолжавшие употреблять наркотики, считались уголовными элементами, и режим содержания в профилакториях напоминал режим в исправительных колониях. Основным методом лечения в профилакториях был принудительный труд больного. Граждан направляли в ЛТП по постановлению районных судов сроком от 6 месяцев до 2 лет, судопроизводство при этом проходило по упрощённой процедуре по сравнению с обычным уголовным судопроизводством. Такие решения суда являлись окончательными и не подлежали обжалованию в кассационном порядке. За побег из профилактория была установлена уголовная ответственность: побеги наказывались лишением свободы сроком до года.

Положения о лечебно-трудовых профилакториях, принятые в республиках СССР, и нормативные акты МВД СССР распространяли режим принудительного лечения в ЛТП, близкий к режиму отбывания уголовного наказания, на лиц, не совершивших преступных деяний, что обуславливало нарушения их конституционных прав и свобод. Большинство ограничений прав лиц, содержащихся в профилакториях, не вызывалось необходимостью лечения. Лица освобождались из ЛТП не по медицинским показаниям, а по истечении срока содержания, установленного судом.

Как отмечали специалисты в области наркологии, говорить об эффективности «лечения», проводившегося в профилакториях, нет оснований. Кроме того, многие «пациенты» начинали в ЛТП приём других средств, вызывающих изменение психического состояния. Известный психиатр и нарколог директор Института исследований проблем психического здоровья профессор В. Д. Менделевич пишет, что «эффективность ЛТП близка к нулю. Дело в том, что ЛТП базируются на принципе принуждения — туда приводили людей, закрывали их на замок, но не лечили. В итоге они выходили оттуда и продолжали принимать наркотики».

Директор ННЦ наркологии профессор Н. Н. Иванец указывает на ряд крупных недостатков, присущих организации ЛТП: «плохо организованный лечебный процесс с минимальным участием психотерапевтов; недостаточную реабилитационную работу с больными; организацию трудотерапии зачастую без учёта особенностей личности пациента; нередко чрезмерно строгий (фактически тюремный) режим». Он также отмечает, что процент длительных ремиссий после лечения в ЛТП был очень низким.

Правозащитники в СССР называли лечебно-трудовые профилактории частью советской карательной системы. 25 октября 1990 года Комитет конституционного надзора СССР принял заключение, согласно которому некоторые из норм действовавшего тогда законодательства СССР в этой сфере были признаны несоответствующими Конституции СССР и международным нормам в области прав человека.

Российская Федерация 
После распада Советского Союза система ЛТП была ликвидирована в большинстве бывших союзных республик. В 1993 году вышел и 1 июля 1994 года вступил в законную силу Указ Бориса Ельцина, ликвидировавший лечебно-трудовые профилактории в России. Теперь ЛТП существуют только в Белоруссии, Туркменистане и непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, однако вопрос о возрождении системы лечебно-трудовых профилакториев поднимался и в России. В частности, с такой инициативой выступали Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (директор ФСКН В. П. Иванов) и главный нарколог России Евгений Брюн.

Законодательство РФ гарантирует конфиденциальность медицинской информации для всех категорий пациентов и соблюдение принципа добровольности лечения на основе информированного согласия, запрещает любую дискриминацию по признаку состояния здоровья. Тем не менее в РФ имеет место ряд нарушений прав наркопотребителей. В частности, по данным исследований, проведенных Human Rights Watch в России, отмечались, согласно публикации 2007 года, такие проблемы, как отсутствие для подавляющего большинства наркозависимых лиц доступа к лечебным методикам с подтверждённой эффективностью и низкая эффективность лечения наркозависимости, отсутствие во многих регионах государственных медицинских и психологических услуг по реабилитации (во многих государственных наркологических учреждениях оказываются только услуги по дезинтоксикации), отсутствие в некоторых регионах программ снижения вреда (в том числе отсутствие пунктов обмена шприцев), необходимость в ряде случаев оплачивать лечение даже при обращении в государственные наркологические учреждения, система постановки на учёт в государственных наркологических учреждениях и ограничения в гражданских правах вследствие постановки на учёт, коррумпированность врачей-наркологов в государственной системе, наличие очередей на поступление в стационар и бюрократические процедуры при поступлении на стационарное лечение (в ряде случаев это приводит к тому, что наркоман поневоле продолжает приём наркотика, дожидаясь очереди на поступление в стационар или собирая необходимые справки), массированное применение при дезинтоксикации в стационарах излишне сильных успокоительных препаратов, неудовлетворительные условия в стационарных наркологических учреждениях, разглашение конфиденциальных сведений о пациентах (правоохранительным органам, родственникам и работодателям), привлечение наркопотребителей к уголовной ответственности за хранение небольшой дозы наркотика (при этом они могли привлекаться к уголовной ответственности по той же статье, что и наркодилеры, хранившие большое количество наркотика для продажи), запрет для частных наркологических учреждений на оказание услуг по медикаментозной дезинтоксикации.

Последствия дискриминации и способы борьбы с ней 
Наркоманы вследствие дискриминации ещё больше изолируются (что приводит к большей утере контроля над ними), а здоровые люди испытывают негативное психическое воздействие созданного стереотипного образа наркомана. Считается, что противоправная деятельность наркозависимых нередко является ответной реакцией на стигматизацию и дискриминацию их со стороны общества.

Существуют кампании, направленные против существующей культуры страха перед наркотиками.

Западные исследователи рассматривают запреты на распространение и употребление наркотиков как нарушение когнитивной свободы человека.

В России работой с наркофобией занимаются такие общественные организации, как «Фонд Андрея Рылькова», «Рука помощи» и другие.

В культуре и общественной жизни 
 Песня группы Ленинград «Никто не любит»
 Сообщество «Наркофобия» в социальной сети facebook и сайт narcophobia.ru

См. также 
 Когнитивная свобода
 Аддикция
 Право
 Наркология
 Дискриминация лиц, страдающих психическими расстройствами

Примечания 

Дискриминация
Политика в отношении наркотиков